Wacky (loco o alocado en inglés) puede referirse a:

Wacky Wheels, es un juego de 3D.
Wacky Worlds Creativity Studio,  un videojuego educativo.
"Wacky Races", el título en inglés de una serie de dibujos animados conocida como "Los autos locos".